Lützelbach steht für:

 Kastell Lützelbach, ehemaliges Kastell bei Lützelbach, Odenwaldkreis, Hessen

Gemeinden und Orte:

 Lützelbach, Gemeinde im Odenwaldkreis, Hessen
 Lützelbach, ehemaliger Name des heutigen Ortsteils Lützel-Wiebelsbach der Gemeinde Lützelbach, Odenwaldkreis, Hessen
 Lützelbach (Modautal), Ortsteil der Gemeinde Modautal, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen

Gewässer:

 Lützelbach, linker Zufluss des Bachgrabens in Allschwil, Kanton Basel-Landschaft, Schweiz
 Lützelbach (Bärenbach), linker Zufluss des Bärenbachs (zur Rems) vor Bärenbach, Gemeinde Urbach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Lützelbach (Breitenbach), rechter Zufluss des Breitenbachs (zur Mümling) nahe Lützel-Wiebelsbach, Gemeinde Lützelbach, Odenwaldkreis, Hessen
 Lützelbach, mittelalterlicher Name der Lützel (Fluss), linker Zufluss der Birs vor Laufen BL, Kanton Basel-Landschaft, Schweiz; fließt im Oberlauf als Lucelle in Frankreich
 Lützelbach (Benfe), linker Zufluss der Benfe bei Benfe (Erndtebrück), Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Lützelbach (Bieber), linker Zufluss der Bieber bei Lanzingen (Biebergemünd), Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Lützelbach (Eder), linker Zufluss der Eder nahe Lützel (Hilchenbach), Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Lützelbach (Fils), rechter Zufluss der Fils in Reichenbach an der Fils, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Lützelbach (Leisebach) oder Großenwieser Bach, linker Zufluss des Leisebachs oder Richsteinbachs (zur Eder) nahe Richstein (Bad Berleburg), Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Lützelbach (Lieser), linker Zufluss der Lieser in Daun, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Lützelbach (Modenbach), rechter Zufluss des Modenbachs vor Hainfeld, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Lützelbach (Märzenbach), rechter Zufluss des Märzenbachs (zum Ginsbach) bei der Ziegelhütte von Unterginsbach, Stadt Krautheim, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Lützelbach (Mittelsbach), rechter Zufluss des Mittelsbachs (zur Eyach) beim Haus Mittelsbach, Stadtteil Owingen, Haigerloch, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg.
 Lützelbach (Mühlbach), linker Zufluss des Mühlbachs (zum Rhein) nahe Hubertusburg, Ortsgemeinde Leutesdorf, Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Lützelbach (Niederbach), linker Zufluss des Niederbachs (zum Rhein) vor Oberwesel, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Lützelbach (Rems), linker Zufluss der Rems bei Zimmern (Schwäbisch Gmünd), Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Lützelbach (Rhein), linker Zufluss des Rheins nahe Mülheim-Kärlich, Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Lützelbach (Rodauer Bach), rechter Zufluss des auch Johannisbach genannten Rodauer Bachs nach Webern, Gemeinde Modautal, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen
 Lützelbach (Schwarzenau), rechter Zufluss der Schwarzenau nahe Dambach (Bad Berleburg), Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Lützelbach (Seelbach), linker Zufluss des Seelbachs (zur Sieg) in Altenseelbach (Neunkirchen), Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Lützelbach, Oberlaufname des Werthenbachs bis Werthenbach (Netphen), Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Lützelbach (Zschopau), rechter Zufluss der Zschopau bei Frankenberg/Sa., Kreis Mittelsachsen, Sachsen

Siehe auch:
 Litzelbach
 Lützel
 Lützeln
 Lützelmainbach, linker Zufluss des Weißen Mains in Glasermühle, Gemeinde Bischofsgrün, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Lützelnbach, linker Zufluss des Haigerbachs (zur Dill) nach Niederdresselndorf, Gemeinde Burbach, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Nützelbach